Му́рниеце () — женская форма латышской фамилии .

Известные носительницы:

 Мурниеце, Иева (род. 1940) — советская и латвийская актриса театра и кино.
 Мурниеце, Инара (род. 1970) — латвийская журналистка, председатель Сейма Латвии (с 2014).
 Мурниеце, Линда (род. 1970) — латвийский государственный деятель, экс-министр внутренних дел Латвии, ранее министр обороны и депутат Сейма.